

Офіційні матчі

Євро-1996 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-1998 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2000 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2002 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

 
 

 
 
 

Плей-оф

Євро-2004 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2006 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

 
 

 
 
 
 

 Плей-оф

Фінальний турнір 

 
 

 

 Півфінал

 Фінал

Євро-2007 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2009 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2011 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

 
 

 Плей-оф

Фінальний турнір

Євро-2013 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2015 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

 
 

 Плей-оф

Євро-2017 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2019 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2021 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

Євро-2023 

 Підсумкова таблиця відбіркового турніру

 

 Плей-оф

Фінальний турнір

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 Всі матчі до 14.11.2017 (Національна молодіжна збірна України до 21 року)
 U-21: усі матчі молодіжної збірної України за історію (1992—2021) 
Футбольна збірна України